Cristina García puede referirse a:
Cristina Garcia (Actriz Colombiana) (1992), actriz colombiana
 Cristina García Banegas (1954-), organista y directora uruguaya.
 Cristina García (escritora) (1961-), escritora mexicana.
 Cristina García Ramos (1949-), periodista española.
 Cristina García Rodero (1949-), fotógrafa española.
 Cristina García-Orcoyen Tormo (1948-), política, y ecologista española.
 Cristina García (1969-), actriz española.